Bolus (latinisierte Form von  oder  bolos ‚Klumpen‘, ‚Wurf‘, ‚Schuss‘) steht für:

Medizin:
 Bolus (Medizin), die einmalige Gabe (per Injektion) eines Medikamentes
 einen Bissen fester Nahrung im Zusammenhang mit dem Schlucktod, siehe Bolustod
 eine „große Pille“ (pharmakologisch)
 Bolus albus, weißer Ton (Kaolin), ein Trägermaterial für Arzneimittel
 Bolus armenicus, medizinisch angewandte Tonheilerde

Malerei:
 Bolus (Pigment), ein Erdpigment, das in der Natur in unterschiedlichen Farben vorkommt  (im Deutschen auch als Bol bezeichnet)

Familienname:
 Brian Bolus (1934–2020), englischer Cricket-Spieler
 Harriet Margaret Louisa Bolus (geborene Kensit; 1877–1970), südafrikanische Botanikerin
 Harry Bolus (1834–1911), englischer Bankier und Botaniker
 Michael Bolus (1934–2013), englischer abstrakter Bildhauer

Siehe auch:
 Bolusgrund
 Bolos